Il doppio dell'ATP Volvo International 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Kratzmann e Wally Masur erano i detentori del titolo, ma solo Masur ha partecipato in coppia con Pat Cash.

Cash e Masur hanno perso nel 2º turno contro Paul Annacone e David Wheaton.

Jeff Brown e Scott Melville hanno battuto in finale 7–5, 7–6 Goran Ivanišević e Petr Korda.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Goran Ivanišević /  Petr Korda (finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)

 Charles Beckman /  Luke Jensen (secondo turno) 
 Paul Annacone /  David Wheaton (quarti di finale) 
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno) 
 Glenn Layendecker /  Christo van Rensburg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Volvo International 1990